Repräsentantenrat bezeichnet:

 Repräsentantenrat von Bahrain, Unterhaus des Parlaments von Bahrain
 Repräsentantenrat des Irak, Unterhaus des irakischen Parlaments